Gstockert ist der Ortsname von

 Gstockert (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gstockert (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gstockert (Gemeinde Kirchstetten), Ortschaft der Gemeinde Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich